Fernando Omar Zuloaga (1951), botànic argentí conegut per l'abreviatura botànica Zuloaga
 Daniel Zuloaga Boneta (1852 - 1921), ceramista i pintor espanyol
 Félix María Zuloaga Trillo (1803-1898), president interí de Mèxic el 1858
 Gabriel de Zuloaga y Moyúa (1861- ), conde de la Torre Alta (1744), capità general, i governador provincial de Venezuela entre 1737 i 1747
 Ignacio Zuloaga Zabaleta (1870 - 1945), pintor basc